Hauenreuth ist der Ortsname von

 Hauenreuth (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hauenreuth (Ködnitz), Ortsteil der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hauenreuth (Wunsiedel), Ortsteil der Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Siehe auch:
 Haunreit